Pantalla de cristall líquid, tipus de monitor
 Printer Command Language, llenguatge de descripció de pàgines